Englishman, homme anglais, en anglais, peut faire référence à :
 Jenny-Bea Englishman, le vrai nom de la chanteuse canadienne Esthero,
 un album et une chanson de 1979 du chanteur de reggae Barrington Levy.